Чудновський Віталій Олегович — український політик.
 Чудновський Вольф (1908-1985) — український науковець, батько відомих математиків Братів Чудновських - Давида і Григорія.
 Чудновський Григорій Вольфович (нар. 1952) — математик (Алгоритм Чудновського), брат Давида Чудновського (Брати Чудновські).
 Чудновський Григорій Ісакович (1894–1918) — російський революціонер-більшовик, учасник боротьби за радянську владу у Петрограді та Києві.
 Чудновський Давид Вольфович (нар. 1947) — математик (Алгоритм Чудновского), брат Григорія Чудновського (Брати Чудновські).